

Astronomia 
 25725 McCormick – asteroide della fascia principale

Aziende 
 McCormick – marchio di macchine agricole, nato negli Stati Uniti nel 1847

Geografia 
 McCormick – città degli Stati Uniti d'America, situata nella Contea di McCormick nello Stato della Carolina del Sud

Personaggi televisivi 
 Kenny McCormick – uno dei quattro bambini protagonisti della serie di cartoni animati South Park

Persone 
 Alyce McCormick (1904-1932) – attrice statunitense
 Anne O'Hare McCormick (1882-1954) – giornalista statunitense
 Brett McCormick (1991) – pilota motociclistico canadese
 Carolyn McCormick (1959) – attrice statunitense
 Cody McCormick (1983) – hockeista su ghiaccio canadese
 Fergie McCormick (1939-2018) – rugbista a 15 neozelandese
 Harold Fowler McCormick (1872-1941) – imprenditore statunitense
 Jennie McCormick (...) – astronoma amatoriale neozelandese
 Jimmy McCormick (1912-1968) – allenatore di calcio e calciatore britannico
 Joseph Wallace "Joe" McCormick (1894-1958) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense
 Kathryn McCormick (1990) – attrice, ballerina e modella statunitense
 Kelly McCormick (1960) – ex tuffatrice statunitense
 Lawrence James "Larry" McCormick (1890-1961) – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato statunitense
 Luke McCormick (1983) – calciatore inglese
 Myron McCormick (1908-1962) – attore statunitense
 Patricia McCormick (1930) – ex tuffatrice statunitense
 Peter Dodds McCormick (1834-1916) – musicista scozzese naturalizzato australiano
 Riley McCormick (1991) – tuffatore canadese
 Sierra McCormick (1997) – attrice statunitense

Televisione 
 Hardcastle & McCormick – serie tv di azione, con Brian Keith e Daniel Hugh Kelly